Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 18 dans le monde.

Amérique du Nord

Canada 
 Route 18 en Saskatchewan

États-Unis 
 U.S. Route 18

Amérique du Sud

Bolivie 
 Route 18

Uruguay 
 Route 18

Europe 
 Route européenne 18
 Route européenne 018

Allemagne 
 Route fédérale 18

France 
  dans certains départements

Lituanie 
 Route magistrale 18

Serbie 
 Route magistrale 18

Slovaquie 
 Route I/18

Suisse 
 Route principale 18

Voir aussi 
 
  dans certains pays.